Grayenulla — род пауков-скакунов из подсемейства Marpissinae. Распространены в Австралии. 7 видов.

Описание 
Мелкие пауки, длина от 3 до 5 мм. Брюшко овальное, короче, чем головогрудь. Третья пара ног длиннее остальных. Grayenulla обычно собиралась в ловушках-ловушках, хотя она также собиралась при кошении сачком листвы. Их находили в очень широком диапазоне биотопов, варьирующих от тропических лесов до пустынь, в подстилочном мусоре, под скалами или на любых поверхности.

Систематика 
Род был впервые выделен в 1992 году (Żabka, 1992). Систематическое положение рода по подсемействам и трибам остаётся дискуссионным и его положение определено как incertae sedis.

Виды 
К началу 2020 года по данным World Spider Catalog известны следующие виды:

 Grayenulla australensis Zabka, 1992 — Западная Австралия
 Grayenulla dejongi Zabka, 1992 — Западная Австралия
 Grayenulla nova Zabka, 1992 — Западная Австралия
 Grayenulla spinimana Zabka & Gray, 2002 — Западная Австралия
 Grayenulla waldockae Zabka, 1992 — Западная Австралия
 Grayenulla wilganea Zabka & Gray, 2002 — Австралия (New South Wales)
 Grayenulla wishartorum Zabka, 1992 — Австралия (Квинсленд)

Примечания

Литература 
 .

Ссылки 
 Salticidae . Richardson, B.J. & Żabka, M. 2017 Salticidae. Arachnida: Araneomorphae. Canberra, Australian Faunal Directory. Australian Biological Resources Study.
 

Пауки-скакунчики
Роды паукообразных